L'AISA HM-7 est un monomoteur de tourisme espagnol construit à la fin de la Seconde Guerre mondiale.

Ce quadriplace à cabine fermée se présentait comme un monoplan à aile basse cantilever et train classique escamotable et présentait une forte ressemblance avec le Messerschmitt  Bf 108. Construit en 1946, le prototype a reçu un moteur in ligne inversé Argus As 10C de 240 ch refroidi par air. Il n'existait pas de marché en Espagne pour ce type d'appareil, qui resta sans suite.

Aviation légère
Avion des années 1940
Avion monomoteur
Avion à hélices
Avion civil